Berufsrisiko steht für:

 spezifische Gefahr eines Berufs (Gefahrgeneigte Arbeit), insbesondere
 Arbeitsunfall
 Berufskrankheit
 Berufsunfähigkeit

 einen Filmtitel, siehe Verleumdung (Film)